Kyaw Ko Ko (Amarapura, 20 de dezembro de 1992) é um futebolista de Myanmar.

Tornou-se notório em 2014, quando terminou na 6ª posição entre os goleadores internacionais mais efetivos do ano de 2014 (após balançar as redes seis vezes com a seleção de Myanmar e outras seis com seu clube), à frente do holandês Robin van Persie e do galês Gareth Bale, por exemplo.

Gols pela Seleção

Títulos

Seleção 
Philippine Peace Cup: 2014

Clubes 
 Myanmar National League(3): 2011 - 2012 - 2013
 MNL Cup(1): 2012

Futebolistas do Myanmar
Futebolistas do Yangon United Football Club